Влади́мир Седо́в:
 Седов, Владимир Алексеевич (1928—2009) — советский и российский актёр.
 Седов, Владимир Валентинович (род. 1960) — советский и российский историк искусства.
 Седов, Владимир Владимирович (род. 1988) — казахстанский тяжелоатлет.
 Седов, Владимир Константинович (1948—2013) — советский и российский театральный режиссёр.
 Седов, Владимир Михайлович (род. 1966) — советский и российский предприниматель.